«Head Like a Hole» () — песня американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, открывающий трек их дебютного студийного альбома Pretty Hate Machine 1989 года. В 1990 году песня была выпущена в качестве второго сингла в поддержку вышеназванной пластинки. Композиция получила исключительно положительные отзывы от критиков и была отмечена как лучший трек альбома. Мелодия песни была вдохновлена музыкой группы Ministry.

«Head Like A Hole» стала первым синглом Nine Inch Nails, который попал в чарт Billboard Hot 100 и имел широкую ротацию на радио. Свои версии этой композиции в разное время записали: нью-вейв группа Devo, христианская рок-группа , панк-рок группа AFI и ню-метал-коллектив Korn. В официальной системе нумерации релизов NIN Halo сингл маркирован как Halo 3.

В 2015 году сингл был переиздан в составе бокс-сета Halo I–IV.

Запись 
Трент Резнор сочинил «Head Like A Hole» в 1988 году после совместных гастролей с группой Skinny Puppy. Музыкант записал её годом позже. Сопродюсерами песни выступили Марк «Флад» Эллис,  и . «Head Like A Hole» была одной из последних композиций, подготовленных Резнором для Pretty Hate Machine, так как у Флада (которого Резнор желал видеть в роли продюсера этой записи) не было времени приехать в студию из-за параллельной работы над альбомом Violator группы Depeche Mode.

Название песни было взято из семпла концерта группы Ministry 1987 года, который Резнор (большой фанат группы) заснял на видеокамеру и позже использовал в создании песни. Название его проекта, Nine Inch Nails, у которого, по словам Резнора, не было «буквального смысла», также было взято из той самой записи, в сцене, в которой фронтмен группы Эл Йоргенсен говорит:

Музыка и лирика 
Хотя песню классифицируют как представитель жанра индастриал-рок, «Head Like A Hole» берёт свои корни из музыки Ministry, а также из трэш-метала. Она записана в тональности ми минор, темп составляет 115 ударов в минуту.

Прогрессия аккордов схожа с дебютным синглом NIN — «Down in It». Но, в отличие от «Down In It», «Head Like A Hole» имеет более длительное вступление (оно длится на 1 минуту дольше), металлическую мелодию, и не содержит речитатив. «Head Like A Hole» — вступительный трек на альбоме Pretty Hate Machine. Также это одна из двух песен этого диска, которые были спродюсированны Фладом.

Знаменитая строчка «Вы получите то, что заслужили» () присутствует в ряде песен Резнора в такой же или слегка изменённых формах. Например, первый куплет девятого трека альбома Year Zero «Meet Your Master» заканчивается этими словами.

Чарты и отзывы критиков 
Пронумерованная как «Halo 3», «Head Like A Hole» является третьим официальным релизом Nine Inch Nails. Сингл больше по продолжительности, чем сам альбом и содержит ремиксы на различные песни из Pretty Hate Machine. Песня достигла 28-го места в чарте Billboard Modern Rock Tracks.

11-трековая версия «Head Like A Hole» была переиздана в США с новой упаковкой. Также эта версия была издана в Великобритании, где добралась до Top-40 местного чарта. В Германии этот сингл был выпущен под названием «You Get What You Deserve» и содержал четыре трека.

В ретроспективном обзоре от портала Allmusic Стив Хьюи характеризует песню как «грандиозный театр», уточняя: «фоновая музыка была безукоризненно обработана и спродюсированна». В обзоре сингла рецензент Дэвид Кример в основном хвалил выбор треков: включение ключевых песен «Head Like a Hole», «Terrible Lie» и «Down in It» делают покупку Pretty Hate Machine не обязательной. Что касается множества ремиксов, фигурирующих на сингле, рецензент был более скептичен: «это тот случай, когда качество, важнее количества».

Концертные исполнения 

Песня исполнялась на бис в финале большинства шоу NIN (особенно в турне Pretty Hate Machine Tour Series). Концертные исполнения «Head Like A Hole» можно увидеть на DVD: And All That Could Have Been и Beside You in Time.

На одном из концертов фестиваля Lollapalooza '91, вместе с Nine Inch Nails эту песню исполнили: Дэйв Наварро, Эрик Эвери ,   и Ice-T — в качестве гитаристов. Во время мини-турне 1996 года Nights of Nothing, Ричард Патрик (гитарист NIN в 1989-93 годах) присоединился к группе во время выступления в нью-йоркской  — он подыграл на гитаре во время «Head Like A Hole», также вместе с ними выступил сессионный барабанщик NIN Клинт Мэнселл, который исполнял песню в составе группы на всех трех концертах этого тура. В 2006 Трент Резнор и Питер Мёрфи исполнили переработанную версию песни на радио в Атланте.

 спела эту песню громче Резнора на спор за $20. В 1997 году Резнор заявил: «я не собираюсь исполнять „Head Like A Hole“ когда мне будет за пятьдесят», дабы подчеркнуть смену своих жизненных приоритетов.

Влияние 
С момента своего релиза «Head Like A Hole» продолжает оказывать влияние на различных музыкальных исполнителей. Гранж-группа HLAH из Новой Зеландии была названа в честь песни. Её название иногда сокращают до аббревиатуры, чтобы избежать проблем с соблюдением авторских прав.

«Head Like A Hole» является наиболее широко цитируемой песней Nine Inch Nails песни. В 2005 году группа Vitamin String Quartet записала кавер-альбом Pretty Hate Machine, где среди прочего была новая версия песни «Head Like A Hole». Среди других групп, записавших свои варианты композиции были: панк-рок группа AFI, рок-музыкант Райан Стар, нью-вейв группа Devo, инди-рок группа Honest Bob and the Factory-to-Dealer Incentives, готик-метал группа , ню-метал группа Korn, пост-индастриальная группа PIG, и христианская рок-группа Showbread.

Последствия трагических событий 11 сентября 2001 года породили полемику вокруг текста «Head Like a Hole»: медиа-холдинг  поместил её в свой «список песен с содержанием не соответствующих для радио-эфира, после событий 9/11».

Список композиций

Американская версия

Британская версия

Позиции в чартах

Примечания

Литература

Ссылки 
 Head Like a Hole на сайте — nin.com
 Head Like a Hole на сайте the NinWiki
 Head Like a Hole на сайте NIN Collector

Песни Nine Inch Nails
Песни, написанные Трентом Резнором
Песни, спродюсированные Фладом
Песни, спродюсированные Трентом Резнором
Синглы TVT Records